Uauá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Uauá (ort), Bahia, 
 Uauá (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar